Денис Владимирович Антонов (родился 17 октября 1986 года в Долгопрудном) — российский регбист, играющий на позиции нападающего второй линии (замка) за команду «Слава».

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Долгопрудненские Соколы». С 2010 года привлекается в основной состав клуба «Слава».

Карьера в сборной 
В сборной России дебютировал 12 июня 2011 года в матче против второй сборной Италии (Italy A), участник чемпионата мира-2011 (матчи против Италии, США и Ирландии). 8 марта 2012 был впервые назначен капитаном сборной России по регби в преддверии матча с Украиной.

Вне регби 
В 2013 году Антонов стал послом компании Gilbert, производящей спортивную экипировку для регбистов.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте клуба «Слава» 

Регбисты России
Игроки РК «Слава»
Игроки сборной России по регби